Челеби:

 Челеби — турецкий культурный термин.
 Челеби, Мирам — таджикский математик, астроном и законовед.
 Гаджи Челеби (? — 1755) — азербайджанский полководец и политический деятель.
 Челеби, Алпай (род.1999) — турецкий футболист.
 Хезарфен Ахмет Челеби (1609—1640) — легендарный турецкий авиатор, перелетевший через Босфор.
 Эвлия Челеби (1611—1682) — знаменитый турецкий путешественник.
 Лагари Хасан Челеби — легендарный турецкий авиатор, осуществивший успешный запуск ракеты; брат Хезарфена.
 Муса Челеби (1388 — 5 июля 1413) — султан Османского государства (правил в европейских владениях) (1411—1413)
 Сулейман Челеби (1377 — 17 февраля 1411) — улубей Айдына, Кареси и Сарухана (1396—1402), султан Османского государства (правил в европейских владениях) (1402/1403-1411)
 Мехмед I Челеби́ (ок. 1387 — 26 мая 1421) — османский султан, правивший с 1413 по 1421 годы.
 Кятиб Челеби (1609- 6 октября 1657) — османский учёный, историк и писатель.
 Челеби, Хасан (род.1937) — турецкий каллиграф.